Heppke ist der Name von:
 Gerd Heppke (1939–2022), deutscher Physikochemiker
 Markus Heppke (* 1986), deutscher Fußballer